Hubert Maga, homme d’État béninois ;
 Maga (Cameroun), village camerounais ;
 Make America Great Again (MAGA), slogan politique américain ;
 Musée MAGA, musée italien d'art moderne, à Gallarate.